La gara di sciabola individuale femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2017 si sono svolte il 22 luglio 2017 all'Arena Leipzig di Lipsia. Le qualificazioni si sono svolte il 20 luglio 2017.

Podio

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Campionati mondiali di scherma 2017